Суа́т Кая́ (; ) — турецкий футболист, опорный полузащитник, известный по выступлениям за турецкий клуб «Галатасарай» и сборную Турции. В настоящее время тренер.

Карьера

Клубная 
Суат Кая в 19-летнем возрасте заключил контракт со столичным «Галатасараем», в первом же сезоне он стал победителем турецкой Суперлиги, приняв участие лишь в трёх матчах. В следующем сезоне 1987/88 был отдан в «Коньяспор», который тогда играл в Первой лиге, Суат сразу же стал игроком основного состава и в конце сезона он с командой добился повышения в ранге. В сезоне 1992/93 Суат Кая перебрался обратно в «Галатасарай» и вновь стал чемпионом Турции и обладателем Суперкубка Турции, отыграв в общей сложности 13 матчей. Примечательно, что в этом сезоне его бывшая команда заняла последнее место и вылетела. Начиная с сезона 1993/94 футболист стал постоянно попадать в основной состав, в том же сезоне он начал получать приглашения в сборную Турции. За всю свою карьеру Суат стал восьмикратным чемпионом Турции, по четыре раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Турции, в 2000 году стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, а также дошёл до четвертьфинала Евро-2000 со сборной Турции.

Тренерская 
В 2003 году Суат Кая закончил карьеру футболиста и пошёл в тренеры, первой его командой была молодёжная команда «Галатасарая».

Статистика

Клубная

Матчи за сборную

Достижения 
  «Галатасарай»
 Чемпион Турции: (8) 1987/88, 1992/93, 1993/94, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2001/02
 Обладатель Кубка Турции: (4) 1992/93, 1995/96, 1998/99, 1999/2000
 Обладатель Суперкубка Турции: (4) 1992/93, 1995/96, 1996/97, 1999/2000
 Обладатель Кубка УЕФА: 1999/2000
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2000

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Коньяспор»
Футбольные тренеры Турции
Тренеры ФК «Газиантеп»
Тренеры ФК «Ордуспор»
Тренеры ФК «Ризеспор»
Тренеры ФК «Диярбакырспор»
Тренеры ФК «Токатспор»
Тренеры ФК «Гёзтепе»
Тренеры ФК «Буджаспор»
Тренеры ФК «Менеменспор»
Тренеры ФК «Сакарьяспор»
Тренеры ФК «Тузласпор»
Тренеры ФК «Эскишехирспор»